Стауб (, ) — французская и английская фамилия. Известные носители:
 Стауб, Виктор (1872—1953) — французский пианист и композитор.
 Стауб, Челси (род. 1988) — американская актриса и певица.